Crangonidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Adrian Hardy Haworth 1825. Enligt Catalogue of Life ingår Crangonidae i överfamiljen Crangonoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Crangonidae 70 arter. 

Den kommersiellt viktigaste arten är Crangon crangon, sandräka eller hästräka. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Crangonidae